Blount peut désigner :

Patronyme

Comte de Devonshire, première création (1603) 
 Charles Blount (1563-1606),  Mountjoy.
 Charles Blount (1654-1693), déiste anglais ;
 Corie Blount (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Edward Blount (1769-1843), banquier et homme politique britannique ;
 Edward-Charles Blount (1809-1905), financier britannique francophile, père du précédent ;
Elizabeth Blount (1498-1540), maîtresse de Henri VIII ;
 LeGarrette Blount (1986-), joueur de football américain ;
 Lisa Blount (née en 1957), actrice et productrice américaine ;
 Mark Blount (1975-), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Mel Blount (1948-),  joueur américain de football américain ; 
 Mountjoy Blount (1597-1666), est une personnalité anglaise ;
 
 Willie Blount (1768–1835), gouverneur du Tennessee, demi-frère du précédent ;
 Winton Blount (1921-2002), homme politique américain.

Pseudonyme 
 Henri Plattard dit Harry Blount (1864-ap. 1931), auteur dramatique français.

Toponyme
Plusieurs comtés des États-Unis se nomment Blount.

Autres 
 Un blount désigne aussi un ferme-porte.
 Le personnage principal joueur du jeu Goblins 3.
 Harry Blount, un personnage de journaliste anglais dans Michel Strogoff, roman de Jules Verne paru en 1876.

Patronyme anglais